Стефан Христов може да се отнася за:
 Стефан Христов (физикохимик)
 Стефан Христов (инженер)